Os puede referirse a:

 Caso dativo de vosotros.
 Osmio, elemento químico cuyo símbolo es «Os».
 Ōs, nombre de un antiguo dios pagano anglosajón.
 La abreviatura (ISO 639-1) para referirse al idioma osetio.
 Os, «hueso» en francés y en catalán/valenciano.
 Os de Balaguer, municipio en la provincia de Lérida, España.
 Os (Hedmark), municipio situado en Noruega.
 Os (Hordaland), municipio situado en Noruega.
 Os (Østfold), parroquia noruega.
 Os, el orificio externo del útero. Dicha abertura se ubica en la punta del cérvix, que separa el útero de la vagina.

El término OS puede hacer referencia a:

 «Oculus Sinister» (O.S.) expresión latina para referirse al ojo izquierdo común en textos antiguos de medicina y farmacia.
 Organización sindical o sindicato.
 Software en código abierto (en inglés open source).
 Sistema operativo, software que gestiona el hardware y resto de programas de un ordenador.
 Ogawa Seiki (también O.S. Engine u O.S.), conocido fabricante japonés de motores para aeromodelismo.
 Ordnance Survey (OS), agencia nacional de mapeado para Gran Bretaña y uno de los mayores editores de mapas del mundo.
 Torneo Conde de Godó, (también conocido como Open Sabadell Atlántico u OS), torneo de tenis celebrado anualmente en Barcelona, España.
 Old Style (OS), término usado en los estudios lingüísticos ingleses para indicar que las fechas se ajustan al calendario juliano.
 El indicativo IATA para Austrian Airlines.

Enlaces externos 

Siglas